ТАЕ , аббревиатура от Trans Asian Europe ( + ) — это глобальная международная трансазиатско-европейская волоконно-оптическая линия связи. Она имеет протяженность в 27 тыс. километров от города Шанхай (КНР) до города Франкфурт-на-Майне (Германия).

Линия связи ТАЕ охватывает такие страны, как Китай, Казахстан (южный сегмент НИСМ), Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Иран, Турция, Украина, Польша, Азербайджан, Грузия, Армения, Белоруссия, Румыния, Венгрия, Австрия, Пакистан, Афганистан, и заканчивается в Германии.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Магистральная сеть связи
 Волоконно-оптическая линия связи

Связь в Китае
Связь в Казахстане
Связь в Киргизии
Связь в Узбекистане
Связь в Таджикистане
Связь в Туркменистане
Связь в Афганистане
Связь в Пакистане
Связь в Иране
Связь в Азербайджане
Связь в Турции
Связь в Грузии
Связь в Армении
Связь на Украине
Связь в Белоруссии
Связь в Польше
Связь в Венгрии
Связь в Румынии
Связь в Австрии
Связь в Германии